SBJP est le code OACI pour :
 l'aéroport international Presidente Castro Pinto, à Bayeux, au Brésil.

Codes OACI des aéroports